El término Flamengo puede referirse a: 

Flamengo: un barrio de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. 
Clube de Regatas do Flamengo: un club polideportivo de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
Flamengo de Sucre: un equipo de fútbol de Bolivia.
Sociedad Deportiva Flamengo: un equipo de fútbol profesional de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Ecuador.
Associação Atlética Flamengo: un equipo de fútbol profesional de Guarulhos, Estado de São Paulo, Brasil.
Esporte Clube Flamengo: equipo de fútbol de Teresina, Estado de Piauí, Brasil.